Jan-Lucas Dorow (Zweibrücken, 1993. április 26. –) német labdarúgó, a másodosztályú 1. FC Kaiserslautern csatára.

Jegyzetek

További információk 

1993-ban született személyek
Német labdarúgók
Az 1. FC Kaiserslautern II labdarúgói
Az 1. FC Kaiserslautern labdarúgói
Labdarúgócsatárok
Élő személyek
Nagyon rövid sportcikkek